Whiplash (en anglais « coup du lapin ») peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , groupe américain de thrash metal et speed metal fondé en 1984.

Album 

 , album de James sorti le .

Musique 

 , chanson du groupe Metallica présente sur l'album Kill 'Em All sorti le  ;
 , chanson de Stellar présente sur l'album  sorti le  ;
 Whiplash, chanson du groupe Selena Gomez and the Scene présente sur l'album  sorti le .
Whiplash, titre écrit par Hank Levy et enregistré par Don Ellis sur son album Soaring en 1973. Ce titre a inspiré celui du film Whiplash de Damien Chazelle sorti en 2014.

Télévision

Série télévisée 

 Whiplash, série télévisée de western australien des années 1960.

Épisode 

 , titre original du  de la  de Beavis et Butt-Head ;
 , titre original de Whiplash,  de la 1 saison d'Iron Man: Armored Adventures ;
 , titre original dArnaque à l'assurance,  de la  de New York, police judiciaire ;
 , titre original de Whiplash,  de la  de The Unit : Commando d'élite ;

 Cinéma 

 Whiplash, film américain noir de Lewis Seiler sorti en 1948 ;
 , titre alternatif de , film de Nate Watt sorti en 1959 ;
 , film américain de Damien Chazelle sorti en 2014. Le titre est inspiré par le morceau Whiplash d'Hank Levy enregistré en 1973 par Don Ellis sur son album Soaring.

 Jeu vidéo 
 Whiplash, le nom de la version américaine du jeu vidéo Fatal Racing.
 Whiplash est un jeu d'action développé par Crystal Dynamics sorti en 2003.

 Personnages 
 Whiplash, un personnage fictif de la licence Les Maîtres de l'univers de Mattel ;
 Whiplash, un personnage fictif ennemi d'Iron Man dans l'univers de Marvel Comics. Whiplash change son nom Blacklash''.

 Médecine 
 Whiplash''', synonyme en anglais d'entorse cervicale ou coup du lapin.

Homonymie de titre